Bundesliga 1981/1982 był to 19. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 8 sierpnia 1981 roku, a zakończył się 29 maja 1982. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Bayern Monachium. Nowym mistrzem Niemiec został zespół Hamburger SV, dla którego był to piąty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Horst Hrubesch, który strzelił 27 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
Bayer Leverkusen, 16. drużyna Bundesligi oraz Kickers Offenbach, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Bayer Leverkusen zwyciężył w rywalizacji 3:1, pozostając w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1981 w Niemczech
1982 w Niemczech